Dermestini é uma tribo de dermestídeos da subfamília Dermestinae.

Gêneros
 Derbyana Lawrence & Slipinski, 2005
 Dermestes Linnaeus, 1758

 
Tribos de dermestídeos